

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Mników – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno 
 Mników – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki

Linki zewnętrzne